Limpricht se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Wolfgang Limpricht
 Karl Gustav Limpricht